Biermann von Ehrenschild ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Biermann von Ehrenschild (1629–1698), deutsch-dänischer Politiker und Landdrost
 Martin Conrad Biermann von Ehrenschild (1662–1715), dänischer Politiker und Landdrost